Aberfoyle kan syfta på följande:

 Aberfoyle, New South Wales, en ort i Australien
 Aberfoyle, Skottland, en ort i Storbritannien